Бре́ндан Джо́эл Зибуси́со Гэ́ллоуэй (; 17 марта 1996, Хараре, Зимбабве) — зимбабвийский и английский футболист. Выступает на позициях левого защитника и центрального защитника. Игрок клуба «Плимут Аргайл». Выступал за национальную сборную Зимбабве.

Клубная карьера 
Брендан Гэллоуэй является воспитанником футбольного клуба «Милтон Кинс Донс», в который он попал в 11 лет.

12 ноября 2011 года Гэллоуэй впервые вышел на поле в матче основного состава «МК Донс» в игре Кубка Англии против клуба «Нантвич Таун», став таким образом самым молодым футболистом сыгравшим за «МК Донс» за всю историю клуба: на тот момент Гэллоуэю было 15 лет. 28 апреля защитник впервые вышел на поле в матче первой лиги в игре против «Рочдейла». Таким образом, в сезоне 2011/12 Гэллоуэй принял участие в двух матчах «донс». Столько же раз игрок выходил на поле в основном составе «МК Донс» в сезоне 2012/13.

В сезоне 2013/14 Гэллоуэй сыграл в 8 матчах команды в первой лиге. Кроме того, 9 ноября 2013 года защитник забил свой первый гол, поразив ворота клуба «Галифакс Таун» в кубковом матче.

В августе 2014 года игрок перешёл в клуб английской Премьер-лиги «Эвертон», с которым подписал контракт на 5 лет.

Дебют футболиста в основном составе «Эвертона» состоялся 16 мая 2015 года, когда он вышел в стартовом составе в матче Премьер-лиги против «Вест Хэм Юнайтед» и провёл на поле все 90 минут. Всего в свой дебютный сезон в «Эвертоне» принял участие в двух матчах АПЛ.

В сезоне 2015/16 сыграл за «Эвертон» в 15 матчах Премьер-лиги и четырёх кубковых поединках.

22 августа 2016 года было объявлено о переходе Гэллоуэя на правах аренды на один сезон в другой клуб АПЛ — «Вест Бромвич Альбион». Дебют игрока в новой команде состоялся уже на следующий день, когда футболист вышел в стартовом составе на игру Кубка лиги против клуба «Нортгемптон Таун». Ещё через 5 дней Гэллоуэй впервые вышел в составе «Вест Бромвича» на матч АПЛ, отыграв полный матч против «Мидлсбро». Так же полный матч футболист отыграл против «Борнмута» 10 сентября, а 17 сентября в игре с «Вест Хэмом» провёл на поле 68 минут. После этого Гэллоуэй перестал попадать в состав «Вест Бромвича». Единственный матч за команду после сентября он провёл 7 января 2017 года против «Дерби Каунти» в Кубке Англии. 10 апреля 2017 года «Эвертон» отозвал футболиста из аренды.

5 июля 2017 года было объявлено, что сезон 2017/18 защитник проведёт на правах аренды в «Сандерленде».

Карьера в сборной 
В 2012—2015 годах Гэллоуэй выступал за юношеские сборные Англии различных возрастов. С 2016 года — игрок молодёжной сборной Англии.

В 2017 году защитник получил предложение выступать за сборную Зимбабве на Кубке африканских наций, но отклонил его в расчёте на то, что в будущем сумеет пробиться в основную сборную Англии.

Статистика выступлений

Клубная

Международная

Матчи за сборную 

Итого: 2 матча / 0 голов; 0 побед, 0 ничьих, 2 поражения.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Эвертона»

Футболисты Англии
Футболисты Зимбабве
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Зимбабве по футболу
Игроки ФК «Милтон-Кинс Донс»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Лутон Таун»
Игроки ФК «Плимут Аргайл»